Landtagswahlkreis 51 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Offenburg (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Freiburg-Land (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I (seit 1983)
 Wahlkreis 51 (Hessen) (1970 bis 1982)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Seevetal (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Osterholz (2003)
 Landtagswahlkreis Diepholz (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Fallingbostel (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Viersen I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Neuss II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Rhein-Wupper-Kreis I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Solingen I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Solingen-Altstadt-Höhscheid (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Germersheim (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Bautzen 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Flöha (1990)